Příjmení Obert nosí více osobností:

 Franz Obert (1828–1908), rakouský evangelický duchovní, pedagog, spisovatel a politik německé národnosti ze Sedmihradska
 Igor Obert (* 1982), slovenský fotbalový obránce
 Jozef Obert (1938–2020), slovenský fotbalový útočník, reprezentant Československa